Goyri ist der Familienname folgender Personen:
 María Goyri (1873–1954), spanische Autorin, Philologin und Hochschullehrerin
 María Teresa León Goyri (1903–1988), spanische Schriftstellerin, Verlegerin und Theaterdirektorin